Barwinok (ukrainisch ; russisch Барвинок – deutsch etwa „Immergün“) ist der Name mehrerer Orte und Personen in der Ukraine:

 Barwinok (Cherson), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Cherson
 Barwinok (Krynytschky), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky
 Barwinok (Solone), Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone
 Barwinok (Uschhorod), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Uschhorod
 Barwinok (Swenyhorodka), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Swenyhorodka
 Barwinok (Luzk), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk

 Barwinok (See), See in der Oblast Lwiw, Rajon Mykolajiw

 Hanna Barwinok (1828–1911), ukrainische Schriftstellerin und Ehefrau von Pantelejmon Kulisch